Kvinnohuvud kan syfta på:

 Kvinnohuvud (Leonardo da Vinci) – en målning av Leonardo da Vinci också känd som La Scapigliata
 Kvinnohuvud (Pablo Picasso) – en staty av Pablo Picasso i Picassoparken i Halmstad